Cameron County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Cameron County (Pensylvánie) – okres státu Pensylvánie
 Cameron County (Texas) – okres státu Texas